Села:
 Артільне — Харківська область, Великобурлуцький район
 Артільне — Харківська область, Лозівський район